Brzęczek – osada w Polsce, w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Liniewo
 Brzęczek – potok górski w Polsce w województwie dolnośląskim w Sudetach Środkowych
 Brzęczek – rezerwat przyrody w woj. pomorskim
 brzęczek kolumbijski – gatunek małego ptaka z rodziny kolibrów

Ludzie o nazwisku Brzęczek 
 Brygida Brzęczek (ur. 1961) – polska lekkoatletka
 Edward Brzęczek (1939–2018) – polski inżynier i działacz państwowy
 Jerzy Brzęczek (ur. 1971) – polski piłkarz i trener piłkarski